Кубок Сан-Марино з футболу 2013–2014 — 54-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул здобув Лібертас.

Груповий етап 
Матчі прошйли з 23 жовтня 2013 року до 19 березня 2014 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 квітня 2014

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2013—2014
Сан-Марино
Сан-Марино